Q79 peut faire référence à :
 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Volta (Q79), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres